

Ніколаєвський сільський округ — сільський округ, Астраханський район, Акмолинська область
 Ніколаєвський сільський округ — сільський округ, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Ніколаєвський сільський округ — сільський округ, Осакаровський район, Карагандинська область